Народный суд:

 Народный суд — в России и других республиках СССР суды первой инстанции общей юрисдикции (см. также: Народный судья).

 Народный суд (Третий рейх) — политический суд в Германии в 1933–1945 гг.

 Народный суд (Болгария, 1944—1945) — чрезвычайный политический трибунал в Болгарии 1944–1945 гг.
 Народный суд (Венгрия, 1944—1945)  — чрезвычайный политический трибунал в послевоенной Венгрии.

 Народный суд (КНДР) — в КНДР суды первой инстанции. Имеются в рамках отдельных уездов. Избираются уездными народными собраниями. 
 Народный суд (КНР) — в Китайской народной республике (см. Государственный строй Китайской Народной Республики#Народные суды)
 Народный суд (ДВР) — в ДВР (1920-е) низшее звено судебной системы. Имелись в рамках участков (часть уезда, объединял несколько волостей). Избирались населением сроком на 1 год. Кассационной инстанцией для народных судов являлись съезды народных судей, имевшиеся в каждом уезде.